La fusillade de Sagaredjo est survenue le 20 janvier 2023 lorsqu'un homme a ouvert le feu depuis le balcon de son appartement à Sagaredjo, dans la région de Kakhétie, en Géorgie, tuant quatre personnes et en blessant cinq autres. Alors que les policiers répondaient aux coups de feu, l'auteur a de nouveau ouvert le feu, tuant un officier avant de retourner l'arme contre lui-même.

L'auteur a été identifié comme étant Nodar Atuashvili. Il était un vétéran militaire et a servi dans les Forces de défense de Géorgie de 2006 à 2021.

Notes et références 

Janvier 2023
2023 en Géorgie
Fusillade